Pomeroy kan syfta på:

 Pomeroy, Iowa
 Pomeroy, Ohio
 Pomeroy, Pennsylvania
 Pomeroy, Washington